Austria:
 Rußbach – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Korneuburg
 Rußbach – rzeka, dopływ Dunaju
 Rußbach am Paß Gschütt – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Hallein